Фос, Фосс — фамилия и топоним. В германских языках является аналогом фамилии Вос. В греческом языке слово «фос» означает «свет» (отсюда фотон и фосфор («светоносный»)).

Фос

Фамилия 
 Фос, Ули — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1972 года.

Топоним 
 Фос — муниципалитет в Испании, провинция Луго.
 Фос — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Фос — коммуна во Франции, департамент Эро.

Аббревиатура 
 ФОС — органические соединения, в которых содержится химическая связь фосфор-углерод.

Другое 
 «Фос» — греческая газета, издававшаяся в период 1910—1912 годов.

Фосс

Фамилия 
 Фосс, Андреас (1857—1924) — немецкий ботаник.
 Фосс, Боб (Fosse; 1927—1987) — американский кинорежиссёр, хореограф, сценарист и актёр.
 Фосс, Вернер (1897—1917) — германский лётчик-истребитель, один из лучших асов Первой мировой войны.
 Фосс, Гарриет (1860—1938) — американская художница.
 Фосс, Гергард Иоганн (Voss или Vossius; 1577—1649) — голландский филолог.
 Фосс, Иоганн Генрих (1751—1826) — немецкий поэт.
 Фосс, Клавдий Александрович (1898—1991) — русский офицер, белоэмигрант, контрразведчик.
 Фосс, Крис (род. 1946) — английский художник.
 Фосс, Кристиан Фридрих (1724—1795) — немецкий издатель.
 Фосс, Лукас (1922—2009) — американский композитор, режиссёр и педагог.
 Фосс, Мария Евгеньевна (1899—1955) — советский археолог, доктор исторических наук.
 Фосс, Отто фон (1755—1823) — прусский государственный деятель, брат Юлии фон Фосс.
 Фосс, Рихард (1851—1918) — немецкий драматург и романист.
 Фосс, Тобиас (род. 1997) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Фосс, Торстен (род. 1963) — немецкий легкоатлет и бобслеист.
 Фосс, Фрэнк (1895—1989) — американский легкоатлет, который специализировался в прыжках с шестом.
 Фосс, Харриет (1860—1938) — американская художница.
 Фосс, Эрнст (1842—1920) — немецкий предприниматель и машиностроитель
 Фосс, Юлия фон (1766—1789) — фрейлина королевы Пруссии, вторая супруга короля Фридриха Вильгельма II.
 Фосс, Юлий фон (1768—1832) — немецкий писатель и драматург.

Двойная фамилия 
 Фосс-Андре Юлиан (род. 1972) — американский скульптор.
 Фосс-Текленбург, Мартина (род. 1967) — немецкая футболистка.

Топоним 
 Фосс — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.

См. также 
 Фосфор
 Фотон
 Фосса — животное.